Atributo puede hacer referencia a:

 Atributo (gramática) en gramática, es la aposición por medio de un adjetivo, que expresa cualidad.
 Atributo (filosofía) en filosofía, es la cualidad que se atribuye a una entidad como propiedad.
 Atributo (informática), una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento, o archivo.
 Atributo geométrico, símbolo que denota el carácter y representación de las figuras.
 Atributo sísmico, una transformación muestra a muestra de datos sísmicos.
 Atributo de la personalidad, en derecho, son aquellas propiedades o características de identidad, propias de las personas.
 Atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios
 Atributo (heráldica), maneras de estar de una figura y que la diferencian de su posición normal.
 Atributos de la carena derecha, en Teoría del buque, son gráficas con curvas que reflejan el comportamiento de una carena de un buque.
 Atributo o característica (juegos de rol), propiedad definitoria de cualquier ser imaginario que sea susceptible de participar en la ficción del juego.

Símbolos
 Atributos de los santos, características de los santos.
Atributo (mitología), accesorio simbólico colocado al lado de cada uno de los dioses
 Atributos de los reyes o iura regalia.
 Atributos del faraón, elementos que caracterizan a los faraones